FBK steht für:

 Fanny Blankers-Koen Games, ein Leichtathletik-Meeting in Hengelo in den Niederlanden
 Färjestad BK, ein schwedischer Sportverein aus Karlstad
 FBK Kaunas, ein litauischer Baseball- und Fußballverein
 Federata e Basketbollit të Kosovës, ein kosovarischer Basketballverband
 Festkomitee Berliner Karneval, Dachorganisation im Berliner Karneval
 Freie Berliner Kunstausstellung
 Friedrich-Bödecker-Kreis, ein Verein der sich der Leseförderung widmet
 Führerbegleitkommando, eine spezielle Sicherungseinheit des SS-Reichssicherheitsdienstes
 Stiftung für Korruptionsbekämpfung (Фонд борьбы с коррупцией), 2011 von Alexei Anatoljewitsch Nawalny gegründet
 Fondazione Bruno Kessler, Forschungseinrichtung in Trentino-Südtirol

Abkürzung